Де́вичье по́ле:

 Девичье Поле — улица в Коломне.
 Девичье поле — историческая местность в Москве.
 Сквер Девичьего поля — сквер в Москве.
 Проезд Девичьего Поля — проезд в Москве.
 Девичье Поле — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины